Sala, akkád-amorita istennő, Adad felesége, karkari temploma az Édurku
 Sala, Zalalövő latin neve
 Sala város Svédországban